Bregman ist der Familienname folgender Personen:

 Ahron Bregman (* 1958), israelischer Politikwissenschaftler, Autor, Journalist und Experte des Nahostkonfliktes
 Buddy Bregman (1930–2017), US-amerikanischer Fernsehregisseur, Produzent, Komponist und Bandleader
 James Bregman (* 1941), US-amerikanischer Judoka
 Kees Bregman (* 1947), niederländischer Fußballspieler
 Martin Bregman (1926–2018), US-amerikanischer Filmproduzent
 Robert Bregman (* 1947), niederländischer Botaniker
 Rutger Bregman (* 1988), niederländischer Historiker
 Solomon Bregman (1895–1953), Mitglied des Jüdischen Antifaschistischen Komitees
 Tracey Bregman (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Breckman
 Breckmann